Bosznia-Hercegovina
Filipovići falu Foča-Ustikolina községben, a Bosansko-podrinjski kantonban
Horvátország
Filipovići falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Szerbia
Filipovići falu Loznica községben, a Macsva körzetben